peut évoquer :
 , à la fois une série de téléréalité et une compétition d'arts martiaux mixtes ;
 , un événement d'arts martiaux mixtes ;
 , un jeu vidéo de combat en 2D.

Voir aussi